Первый розыгрыш Кубок РСФСР по футболу.

Отборочный этап

2 зона 
Участвовали российские команды 2 зоны 
 Турнирная сетка

3 зона 
Участвовали российские команды 3 зоны 
 Турнирная сетка

4 зона 
Участвовали российские команды 4 зоны
 Турнирная сетка

5 зона 
Участвовали все команды 5 зоны и российские команды 6 зоны
 Отборочный тур

 Турнирная сетка

7 зона 
Участвовали все команды 7 зоны 
 Турнирная сетка

Финал 

 Турнирная сетка

Ссылки 
 FootballFacts

Футбол в СССР в 1973 году
Кубок РСФСР по футболу